Ostia är ett suburbikariskt stift inom Romersk-katolska kyrkan. Kardinalbiskop är Angelo Sodano, medan Angelo De Donatis är apostolisk administrator.

Kardinalbiskop är sedan 2020 Giovanni Battista Re.

Referenser

Romersk-katolska stift i Italien
Suburbikariska stift